Диференциал може да се отнася за:
 Диференциал (математика) – математическо понятие;
 Диференциал (техника) - механизъм за сумиране или разделяне на въртеливо движение, най-често се подразбира като част от трансмисията на автомобил.